Stephany Ortega, née en République dominicaine et luxembourgeoise par naturalisation, est une chanteuse soprano. Avec la pianiste Léna Kollmeier, Ortega joue dans le Duo Rosa depuis 2014. Le duo a interprété son premier album Return (Etcetera Records) au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie Luxembourg, à La Monnaie en Belgique et à Ateneo de Madrid. Ils jouent entre autres des œuvres de Debussy, Ravel, Chausson, Saint-Saëns, de Falla, Rodrigo, Piazzolla, Lecuona et Rivera.

Notes et références

Liens externes 
 
 Duo Rosa

Chanteuse luxembourgeoise
Chanteuse d'opéra
Soprano